Real de San Vicente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Real de San Vicente, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Real de San Vicente (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar